Lubu peut édsigner :
 les Lubu, une population d'Indonésie
 le lubu, une langue malaïque
 Lubu, un village du Cameroun.